Mixquiahuala de Juarez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mixquiahuala, ort, Hidalgo, Mixquiahuala de Juárez, 
 Mixquiahuala de Juárez, kommun, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar